«Спортинг» () — андоррский футбольный клуб, выступавший в восьми розыгрышах чемпионата Андорры.

История 

«Спортинг» основан в 1977 году. Команда приняла участие в чемпионате Андорры 1995/96, который впервые прошёл под эгидой УЕФА, тогда «Спортинг» занял шестое место. В сезоне 1999/00 команда смогла остаться в высшем дивизионе из-за исключения из чемпионата клубов «Констелласьо Эспортива» и «Бенито». Сезон 2001/02 команда закончила на последнем месте, однако решением Футбольной федерации Андорры было разрешено сыграть «Спортингу» в следующем розыгрыше турнира. 

В матче против «Лузитанса», который состоялся 15 сентября 2002 года, было зафиксировано одно из самых крупных поражений в истории чемпионата Андорры, тогда «Спортинг» уступил со счётом (0:15). В сезоне 2002/03 команда заняла последнее девятое место, не набрав ни одного очка и пропустив 101 мяч, вылетела во второй дивизион. В низшей лиге «Спортинг» также был одним из аутсайдеров. Сезон 2007/08 стал последним для команды, тогда «Спортинг» занял предпоследнее восьмое место.

Главные тренеры 
  Исидре Кодина.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте weltfussballarchiv.com
 Профиль команды на сайте foot.dk
 Профиль команды на сайте resultados-futbol.com
 Профиль команды на сайте soccerway.com

Футбольные клубы Андорры
Футбольные клубы Андорры, прекратившие существование